

Patronyme 

 Pierre Louis Gosset, architecte et politicien français (1802-1875), né à Soissons et mort à Reims ;
 Alphonse Gosset, fils du précédent, architecte français (1835-1914), né et mort à Reims ;
 Antonin Gosset (1872-1944), chirurgien français ;
 Pol Gosset, architecte français (1881-1953), fils du précédent, né et mort à Reims ;
 Éléonore Gosset (née en 1977), actrice française ;
 Georges Gosset (1906-1980), acteur français ;
 Hélène Gosset (1879-1963), journaliste, militante féministe et pacifiste
 Jean Gosset (1912-1944), philosophe et résistant français ;
 Louis-Alexandre Gosset de Guines (1840-1885), caricaturiste et chansonnier français connu sous le pseudonyme de André Gill ;
 Pierre Gosset (1764-1844), prêtre réfractaire ;
 Pierre Gosset (1911-1982), journaliste et écrivain français ;
 Philipp Gosset (1838-1911), ingénieur, urbaniste, alpiniste, topographe, glaciologue et jardinier-paysagiste anglo-suisse ;
 Renée Gosset (1918-1998), journaliste et écrivaine française ;
 Thierry Gosset (né en 1955), écrivain français ;
 Ulysse Gosset, journaliste français ;
 Viviane Gosset (1908-1996), actrice française ;
 William Gosset (1876–1937), statisticien anglais.

Toponyme 

 Rue Gosset, voie de communication située sur la commune de Reims (Marne).
 Rue du  Gosset, voie de communication du  arrondissement de Paris.

Astronomie 
 (23776) Gosset, astéroïde de la ceinture principale découvert en 1998.

Autres 
 Champagne Gosset est une maison de Champagne située à Aÿ (Marne).